Skalmantas ali Skolomend je bil litovski plemič in morda prednik dinastije Gediminovičev.

Leta 1975 je zgodovinar Jerzy Ochmański opazil, da Zadonščina, pesnitev s konca 14. stoletja, vsebuje verze, v katerih dva Algirdasova sinova poimenujeta svoje prednike: "Midva sva brata – sinova Algirdasa in vnuka Gediminasa in pravnuka iz Skalmantasa (Skolomenda)". To je vodilo do hipoteze, da je bil Skalmantas dolgo iskani prednik Gediminovičev.
 
Po Ljubeškem sinodiku je imel vojvoda Gomantas, ki bi lahko bil Skalmantas, hčerko Heleno (verjetno krstno ime odrasle hčerke, ne izvirno litovsko), ki se je poročila s černigovskim  knezom Rurikidom Andrejem, vojvodom Kozelska (umrl 1339, rojen morda v 1280. letih). Seznam premoženja metropolita Teognosta iz sredine 14. stoletja razkriva, da je bil vojvoda Andrej Mstislavič iz Kozelska poročen z damo, ki je bila sestra (ali hči) kralja Gediminasa.

Vira

 Baranauskas, Tomas (23. nNovember 1996). "Gedimino kilmė". Voruta  (litovsko). 44 (278): 6. Arhivirano iz izvirnika 6. oktobra  2’007. Pridobljeno 10. marca 2007. 
 (rusko) Задонщина / Подготовка текста и примечания Л. А. Дмитриева // Изборник (Сборник произведений литературы Древней Руси) / Составители и общие редакторы Л. А. Дмитриев и Д. С. Лихачёв. — Москва: Художественная литература, 1969. str. 380—397, 747—750.

Gediminoviči